Kanaliki (łac. canaliculi) – pojęcie z dziedziny prawidłowej typografii. Są to pojawiające się w zwartym bloku tekstu białe miejsca układające się w pionowe, ukośne lub kręte korytarze, utworzone ze znaków spacji. Jeżeli dwie lub więcej spacji w sąsiadujących linijkach tekstu znajdują się nad sobą lub blisko siebie, tworzy się kanalik.

Prawidłowy skład tekstu, zarówno tradycyjny, jak i komputerowy, dąży do likwidowania kanalików, gdyż są one nieestetyczne, zaburzają jednolity blok tekstu, wprowadzają nieład i utrudniają czytanie. Osiąga się to przez odpowiednie przenoszenie lub dzielenie wyrazów. Kanaliki likwiduje się za pomocą zmiany miejsc dzielenia wyrazów.

W sposób szczególny należy unikać powstawania kanalików w dwuwersowych tytułach lub dwuwersowych podpisach ilustracji.

Przypisy 

Typografia
Skład i łamanie tekstu